Инструкция по применению препарата — документ, содержащий подробную информацию о лекарственном препарате. В России — обязательный документ для государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения.

Содержание 

Инструкции по применению препаратов могут включать следующее:
 Торговое название препарата и Международное непатентованное наименование
 Фармакотерапевтическая группа и код АТХ
 состав, описание, форма выпуска (лекарственная форма, действующее вещество)
 Фармакологические свойства (фармакодинамика, фармакокинетика)
 
 
 Применение при беременности, в период грудного вскармливания, влияние на фертильность, рекомендации для пациентов детородного возраста (с репродуктивным потенциалом)
 Особые группы пациентов ( педиатрические, гериатрические, с сопутствующей патологией )
 Способы применения и дозы (способ введения)
 
 Передозировка (симптомы и методы лечения)
 Взаимодействие с другими лекарственными веществами, взаимодействие с пищей (напр. с грейпфрутом), коррекция дозы
 Особые указания
 Предупреждения (например:"")
 Влияние на способность управлять транспортными средствами
 Условия отпуска (рецептурные,  (  )) 
 результаты клинических испытаний
 Срок годности

Официальные источники

Россия 
 Государственный реестр лекарственных средств - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

США 
 Инструкции на сайте DailyMed, созданным национальной библиотекой медицины США.
 Инструкции на сайте FDA.

См. также 
 Фармацевтическая упаковка
 Офф-лейбл

Примечания 

Лекарственные средства
Медицинская информатика
Фармацевтическая промышленность